Charley Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Charley Lake (Michigan)
 Charley Lake (Minnesota)
 Charley Lake (New York)